Sims может означать:

 

Компьютерная тематика 
 The Sims — серия компьютерных и видеоигр разработанная дизайнером Уиллом Райтом
 The Sims — первая игра в серии
 The Sims 2 — вторая игра в серии
 The Sims 3 — третья игра в серии
 The Sims 4 — четвёртая игра в серии
 SIMS Co., Ltd. — японский разработчик и издатель компьютерных и видеоигр

Фамилия
См. , а также 

Суда ВМС США 
 USS Sims (DD-409) — эсминец, который использовался во Второй мировой войне, был потоплен Японской стороной в 1942 году
 USS Sims (DE-153) — эсминец, который был укомплектован личным составом и готов к плаванию в 1943 году, но его использование было прекращено в 1946 году
 USS W. S. Sims (DE-1059) (позднее FF-1059) — эсминец, который был укомплектован личным составом и готов к плаванию в 1970 году, но его использование было прекращено в 1991 году
 USS Admiral W. S. Sims (AP-127) — транспортное судно